

Toponyme 
Gooi, region de Hollande-Septentrionale, aux Pays-Bas.
Gooi, localité de Gueldre, aux Pays-Bas.

Homonymie de toponyme